Юго-восток штата Мату-Гросу () — административно-статистический мезорегион в Бразилии. Входит в штат Мату-Гросу. Население составляет 447 935 человек (на 2010 год). Площадь — 71 950,815 км². Плотность населения — 6,23 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население мезорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 4 219 544 520,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 11 020,59 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,781 (данные: Программа развития ООН).

Состав мезорегиона 
В мезорегион входят следующие микрорегионы:
 Алту-Арагуая
 Примавера-ду-Лести
 Рондонополис
 Тезору

Мату-Гросу
Мезорегионы Бразилии